Gulbis har flera betydelser:

Personer med efternamnet Gulbis
 Natalie Gulbis
 Ernests Gulbis

Efternamn